Mäkisalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mäkisalo (ö i Kuopio), Norra Savolax, 
 Mäkisalo (ö i Inre Savolax), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar